Buffay est un nom de famille notamment porté par les personnages suivants de la série télévisée Friends :
Phoebe Buffay, incarnée par Lisa Kudrow, l'un des personnages principaux de la série ;
Ursula Buffay, incarnée par Lisa Kudrow, personnage secondaire, sœur jumelle de la précédente ;
Frank Buffay, Jr., incarné par Giovanni Ribisi, personnage secondaire, demi-frère des précédentes.